Центральный Лусон (регион III, ) — один из 17 регионов Филиппин. Состоит из семи провинций, располагается на севере Филиппин.

Административный центр региона — город Сан-Фернандо.

Провинции региона

Примечания 

Регионы Филиппин